Золотая урна () — ежегодный приз, вручавшийся худшему футболисту чемпионата Италии по итогам календарного года. С 2003 по 2011 годы организовывался программой , выходившей на Rai Radio 2. Победитель определялся в Интернет-голосовании, где пользователи могли выбрать худшего, на их взгляд, игрока из 50 кандидатур, предложенных экспертами.

В 2012 году в связи с закрытием передачи Catersport победитель определялся аналогичным методом на её странице в социальной сети Facebook.

Интересно, что этот приз вручался ведущим игрокам клубов, борющихся за самые высокие места на итальянской и европейской аренах. Так, например, Диего Милито, признанный худшим игроком Серии А по ходу сезона 2011/2012 годов, занял второе место в списке бомбардиров и пробился с клубом в Лигу Европы. Трижды приз получал бразилец Адриано.

Похожим по сути ежегодным призом является «Футбольная урна» (), победитель которой определяется на сайте calciobidone.it с 2009 года.

Призёры

Статистика по клубам

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Rai Radio
 

Футбольные награды в Италии